Nezvěstný je fyzická osoba, která se zdržuje neznámo kde a o níž není žádných zpráv (viz nezvěstnost). Dále může jít o:

vojenství
 nezvěstný v boji

kultura
 Nezvěstný – původní název románu Amerika Franze Kafky
 Nezvěstný (film, 1982) – americký film režiséra Costa-Gavrase
 Nezvěstný (film, 2003) – tchajwanský film režiséra Kang-sheng Lee
 Nezvěstný (TV film, 2003) – český televizní film režiséra Pavla Kačírka
 Nezvěstný (album) – hudební album ruské skupiny DDT z roku 2005
 Nezvěstní v boji
 Nezvěstní v boji 2